Ratu ist ein rumänischer Familienname sowie ein fidschianischer Rang, ebenso wie in Java ein Ehrentitel für Könige und Königinnen.

Familienname:
 Adela Ratu (* 1993), rumänische Fußballnationalspielerin
 Anton Pain Ratu (* 1929), indonesischer römisch-katholischer Altbischof von Atambua

Kampfname:
 Anselmo da Conceição (* 1957), osttimoresischer Politiker

Rang Ratu als feststehende Namensverbindung in Fidschi, auch in Verdoppelung als Ratu Sir
 Ratu Seru Epenisa Cakobau (1815–1883), fidschianischer König
 Ratu Inoke Kubuabola (* 1948), fidschianischer Diplomat und Politiker aus Fidschi 
 Ratu Kamisese Mara (1920–2004), fidschianischer Diplomat und Politiker aus Fidschi 
 Ratu Epeli Nailatikau (* 1941), fidschianischer Häuptling und Politiker, Präsident von Fidschi
 Ratu Josefa Iloilo (1920–2011), fidschianischer Diplomat und Politiker aus Fidschi 
 Ratu Sir Penaia Ganilau (1918–1993), fidschianischer Diplomat und Politiker aus Fidschi